Sekretarz to wysoki rangą pracownik organów administracji państwowej i instytucji międzynarodowych:
 Sekretarz Generalny ONZ
 Sekretarz Generalny NATO
 I sekretarz partii politycznej – w tym I sekretarz KC PZPR i KC KPZR
 sekretarz królewski – urząd dworski w I Rzeczypospolitej
 sekretarz stanu – wysoki urząd w ministerstwie
 sekretarz gminy (miasta), powiatu lub województwa
 sekretarz szkoły

Zobacz też 
sekretarz/-ka (asystent/ka)
 sekretarz redakcji
 sekretarz – ptak z rodziny Sagittariidae
 sekretarzyk – staropolskie określenie mebla do pisania, przechowywania korespondencji i podręcznych drobiazgów.

Linki zewnętrzne 
 Sekretarz, czy to męski odpowiednik sekretarki? – artykuł Roberta Perkowskiego